Sillamäe Kalevi Staadion, stadion in de Estische stad Sillamäe
 Kalevi Keskstaadion, stadion in de Estische hoofdstad Tallinn
 Kalevi spordihall, sporthal in de Estische hoofdstad Tallinn